

Радостка — річка; ліва притока Бистриці.
 Радостка — село в окрузі Чадця Жилінського краю.